La Turquie possède en  une population estimée à  millions d'habitants. Ces derniers sont majoritairement urbains puisque selon l'Institut statistique de Turquie, 93 % des habitants vivent dans le centre de leurs districts ou de leurs provinces. Cet article donne une liste des principales villes de Turquie par population.

Panorama

Tableaux 
Ci-dessous se dresse une liste des villes de plus de  classées par leur nombre d'habitants à partir de recensements de population.

Liste des villes jusqu'à 2015

Ville de plus d'1 million d'habitants 
Les villes turques de plus d'1 million d'habitants sont respectivement :
 Istanbul, avec 14,8 millions d'habitants en 2017.
 Ankara, avec 5,216 millions d'habitants en 2021.
 Izmir, avec 4 320 519 habitants au .
 Bursa, avec 2 994 521 habitants en 2019.
 Adana, avec 1 572 000 habitants.
 Gaziantep, avec 1,741,342 habitants.
 Konya, avec 2 232 374 habitants en 2019.
Mersin, avec 1,8 million d'habitants.

Annexes

Sources

Articles connexes 
 Provinces de Turquie
 Liste des noms latins des villes d'Anatolie

Liens externes 

 Institut Public de Statistique
 City Population

Turquie
 
Liste en rapport avec la Turquie
Turquie